Ел Барито има више значења:

 Ел Барито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Барито (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Барито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Барито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Барито (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Барито (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику